Донгда () — вьетнамский топоним:
 Донгда —  один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.
 Донгда — квартал в городе Виньйен, провинция Виньфук.